Гу́ру́ ( — достойный, великий, важный, тяжелый, утвердившийся в истине, непоколебимый, учитель, мастер) в индуизме и буддизме — духовный наставник, учитель. В пенджабском сикхизме — титул главы религиозной общины.

Гуру, в строгом смысле, является духовным учителем, передающим знание (прежде всего, истину о Боге, Брахмане), тем, кто направляет и питает пробуждение ученика.

В ряде пуран утверждается, что гуру в Кали-югу не является безупречным авторитетом.

В индуистском тантризме, по утверждению французского индолога , гуру, согласно традиции, обычно должен быть брахманской варны, должен происходить из хорошей семьи; как правило, тантрический гуру должен быть женатым мужчиной, знать шастры и быть способным обучать им, и т. д.

Гуру — это также одно из имён Брихаспати в индуизме.

Примечания

Литература 
 
 
 

Понятия индуизма
Понятия буддизма
Аштаварана
Сикхизм